Pasci Donji (Pasci Hrvatski)
Pasci Gornji (Pasci Muslimanski)